Миден може бити:

 Миден (Мозел), општина у округу Кохем-Цел, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Миден (Алер), општина у округу Гифхорн, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.